GGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Georgetown, Carolina del Sud (Stati Uniti)
 gge – codice ISO 639-3 della lingua guragone